Lechner Gyula (1816–1881) mérnök, honvédhadnagy, középítési felügyelő, minisztériumi osztálytanácsos
 Lechner Gyula (1841–1914) jogász, festőművész, grafikus, szobrász, rajztanár, műfordító, író